Słowo Vire może oznaczać:
 Vire – miejscowość i dawna gmina we Francji, w regionie Normandia, w departamencie Calvados
 Vire – rzeka we Francji przepływająca przez departamenty Calvados i Manche
 Vire (fr. Arrondissement de Vire) – okręg w północnej Francji

Zobacz też 
 Condé-sur-Vire – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Normandia, w departamencie Manche
 Gare de Vire – stacja kolejowa w miejscowości Vire, w departamencie Calvados, w regionie Normandia, we Francji
 La Mancellière-sur-Vire – miejscowość i dawna gmina we Francji, w regionie Kraj Loary, w departamencie Maine i Loara
 Saint-Louet-sur-Vire – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Normandia, w departamencie Manche
 Sainte-Suzanne-sur-Vire – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Normandia, w departamencie Manche
 Tessy-sur-Vire – miejscowość i dawna gmina we Francji, w regionie Normandia, w departamencie Manche
 Torigni-sur-Vire – miejscowość i dawna gmina we Francji, w regionie Normandia, w departamencie Manche
 Vire Normandie – gmina we Francji, w regionie Normandia, w departamencie Calvados, utworzona 1 stycznia 2016 roku
 Vire-sur-Lot – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Oksytania, w departamencie Lot